Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej” – regionalna odznaka turystyczno-krajoznawcza ustanowiona w roku 1968 przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTTK w celu popularyzowania terenów Puszczy Kampinoskiej oraz przyczyniania się do pogłębiania wiedzy o tym obszarze. Aktualny regulamin został zatwierdzony przez Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w dniu 28 czerwca 2015 r.

Odznaka jest jednostopniowa. Może ją zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia. Odznakę zdobywa się przez odbycie określonej liczby wycieczek po terenie Puszczy Kampinoskiej i zwiedzenie określonej liczby miejsc. Możliwe jest także przyznanie odznaki w trybie honorowym, z pominięciem wymogów regulaminowych.

W celu zdobycia Odznaki należy łącznie spełnić następujące warunki:
 Odbyć co najmniej osiem wycieczek jednodniowych (o długości minimum 10 km każda) – z tym, że cztery z nich winny przebiegać  trasami zachodniej części, a pozostałe cztery – trasami wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Za linię podziału przyjmuje się  szosę biegnącą z Leszna do Kazunia przez Łubiec, Roztokę Sowią Wolę i Cybulice Duże. W przypadku przebiegu trasy przez obie części tak podzielonej Puszczy, wycieczkę zalicza się do tej części, przez którą przebiega większość trasy.
 Wycieczki powinny odbywać się we wszystkich porach roku. Za porę wiosenną uważa się okres od 21 marca do 31 maja, za porę letnią okres od 1 czerwca do 15 września, za porę jesienną okres od 16 września do 15 listopada, a za porę zimową okres od 16 listopada do 20 marca.
 Trasy wycieczek nie mogą być powtarzane, z wyjątkiem fragmentów wzdłuż szlaków znakowanych biegnących na pewnych odcinkach wspólnie.  Każdą wycieczkę należy rozpocząć z innego punktu wyjściowego (innej miejscowości).
 Zwiedzić przynajmniej cztery spośród następujących miejsc: Brochów, Granica, Izabelin, Kampinos, Laski, Leoncin, Leszno, Lipków, Miejsce Pamięci Palmiry, Secymin-Nowiny, Stara Dąbrowa, Stare Babice, Tułowice, Wiersze, Zaborów, Zaborów Leśny, Zamczysko, Żelazowa Wola.

Przypisy 

Krajoznawstwo w Polsce
Miłośnik Puszczy